Роберт Розуэлл Палмер (Robert Roswell Palmer, обычно R. R. Palmer; 11 января 1909 г., Чикаго, Иллинойс — 11 июня 2002 г., Ньютаун, Пенсильвания) — американский , специалист по европейской истории, в особенности Франции, 18 и начала 19 веков. Профессор Принстонского и Йельского университетов, член Американского философского общества (1959).
Лауреат итальянской международной премии Фельтринелли (1990).

Окончил с отличием Чикагский университет (1931), где учился у . В 1934 году получил степень доктора философии под началом Карла Л. Беккера в Корнеллском университете. С 1936 года преподавал в Принстонском университете, с 1952 года именной профессор (Dodge Professor) истории. С 1963 года декан факультета искусств и наук Вашингтонского университета в Сент-Луисе. С 1966 года преподавал в Йельском университете, с 1977 года в отставке. В том же году вместе с супругой вернулся в г. Принстон, работал в Институте перспективных исследований.
В 1970 году президент Американской исторической ассоциации.
После его смерти осталась жена Эстер, два сына и дочь, внуки.

Автор восьми книг и переводчик пяти. Его учебник «A History of the Modern World» (1-е изд. 1950) был переведен на шесть языков и ещё при его жизни выдержал девять изданий с общим числом проданных копий приближавшимся к двум миллионам.

Примечания

Литература 
 R. R. Palmer, 93, History Text Author, Dies 
  (Sep 1, 2002). Robert R. Palmer (1909—2002) 

Члены Американского философского общества
Выпускники Чикагского университета
Профессора Принстонского университета
Преподаватели Йельского университета
Преподаватели Университета Вашингтона в Сент-Луисе
Доктора философии
Лауреаты премии Фельтринелли
Лауреаты премии Бэнкрофта
Президенты Американской исторической ассоциации